Которович — фамилия. Известные носители:
 Которович, Богодар Антонович (1941—2009) — украинский скрипач и дирижёр.
 Которович, Мирослава Богодаровна (род. 1974) — дочь Б. А. Которовича, известная украинская скрипачка.